Kuri-galzu ist der Name folgender Personen:

 Kuri-galzu I., babylonischer König um 1390 v. Chr.
 Kuri-galzu II., babylonischer König 1332 v. Chr. bis 1308 v. Chr.